Hörgenbach ist der Ortsname von

 Hörgenbach (Haimhausen), Ortsteil der Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Hörgenbach (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Högenbach
 Horgenbach